Йоунссон (), женский вариант Йоунсдоттир () — скандинавская фамилия и отчество.

Известные носители:
 Арнгримюр Йоунссон (1568—1648) — исландский историк и священнослужитель.
 Бьёрн Йоунссон (1846—1912) — исландский политический деятель, премьер-министр Исландии в 1909—1911 годах.
 Ингвар Йоунссон (род. 1989) — исландский футболист, вратарь.
 Кристьян Йоунссон (1852—1926) — исландский политический деятель, премьер-министр Исландии в 1911—1912 годах.
 Тоди Йоунссон (род. 1972) — фарерский футболист, нападающий.
 Эггерт Йоунссон (род. 1988) — исландский футболист, полузащитник.
 Эйнар Йоунссон (1874—1954) — исландский художник и скульптор.
 Эмиль Йоунссон (1902—1986) — исландский политический деятель, премьер-министр Исландии в 1958—1959 годах.
 Йоханна Гвюдрун Йоунсдоттир (род. 1990) — исландская певица.

См. также 
 Йонссон
 Юнссон